BCT steht für:
 Banque Centrale de Tunisie, Tunesische Zentralbank
 Box Compression Test, engl. für Stapelstauchprüfung
 Brigade Combat Team, moderne Kampf-Brigade der US-Army
 British Car Trophy, deutsche Rennserie für englische Autos

bct steht für:
 Bendi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung